Capleton (właśc. Clifton George Bailey III) – jamajski wokalista,
 The Fireman – wspólny projekt muzyczny Martina „Youtha” Glovera i Paula McCartneya
 Charlie strażakiem (oryg. The Fireman) – amerykański film niemy